Korsnäs kan syfta på:

 Korsnäs (företag) – ett tidigare svenskt skogsindustriföretag
 Korsnäsgården – en klassisk serie naturprogram som sändes i Sveriges Television

Geografi

Finland 
 Korsnäs, kommun, Österbotten, Vasa, 
 Korsnäs, Nagu – en by i Nagu kommun i Åboland
 Korsnäs, Sagu – en by i Sagu kommun i Egentliga Finland, finska: Korsniemi
 Korsnäs, Vemo – en by i Vemo kommun i Egentliga Finland, finska: Ristinkylä
 Korsnäs, Östersundom – ett bosättningsområde i Östersundom
 Korsnäs församling – en församling i Närpes prosteri inom Borgå stift
 Korsnäs (Finström, Åland), halvö, 
 Korsnäs (Hammarland, Åland),

Sverige
 Korsnäs, Uppsala kommun – en småort i Uppsala kommun
 Korsnäs, Falun – en stadsdel i Falun
 Korsnäs (prästgård) – ett byggnadsminne i Söderköpings kommun
 Korsnäs gård – ett av sina tempel för Hare Krishna i Botkyrka kommun